Маргарета Норвешка (Берген, 9. април 1283 - Оркнијска острва, 26. септембар 1290) била је краљица Шкотске из династије Данкелд од 1286. до 1290, мада никада није заправо владала. Била је кћерка Ерика II од Норвешке и Маргарете Шкотске. Маргарета је била последња у линији шкотских владара из лозе краља Малколма III (владао 1058−1093).

Биографија 
Маргаретин отац био је норвешки краљ Ерик II, а њена мајка Маргарета (умрла 1283), кћи шкотског краља Александра III који је владао од 1249. до 1286. Кад је он умро у Марту 1286. нико од његове деце није био више жив па су шкотски лордови прогласили принцезу Маргарету краљицом.

Њен праујак енглески краљ Едвард I Плантагенет - 1290. договорио је њен брак са својим сином Едвардом, каснијим краљем Едвардом II. Маргарета се на путу из Норвешке у Енглеску разболила и умрла.

Иако је брачном уговору било наведено да ће Шкотска задржати своју независност од Енглеске, Едвард II се прогласио шкотским монархом; што Шкоти нису прихватили. Тако је почело раздобље дуго 20 година у којој је Шкотска трпила Грађански рат и страну доминацију.

Породично стабло 

Рођени 1283.
Умрли 1290.
Династија Данкелд
Шкотски краљеви